Aegaeon steht für:

 einen latinisierten Namen für den Riesen Aigaion (Briareus) aus der griechischen Mythologie
 Aegaeon (Mond), Saturnmond 
 Aegaeon (Gattung), Garnelengattung 
 eine US-amerikanische Deathcore-/Death-Metal-Band